Okręty US Navy o nazwie USS "Meredith", pochodzącej od Jonathana Mereditha, sierżanta United States Marine Corps z czasów konfliktu znanego jako First Barbary War:

Pierwszy "Meredith" (DD-165) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1919 i został zezłomowany w 1936 zgodnie z traktatem londyńskim.
Drugi "Meredith" (DD-434) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby 1 marca 1941 i został zatopiony 15 października 1942.
Trzeci "Meredith" (DD-726) był niszczycielem typu Allen M. Sumner wszedł do służby 14 marca 1944 i został zatopiony 9 czerwca 1944.
Czwarty "Meredith" (DD-890) był niszczycielem typu Gearing, który wszedł do 31 grudnia 1945 i został przekazany Turcji w 1979. Przemianowany na "Savastepe".

Meredith